Модестас Вайчулис (; ) — литовский лыжник, участник Олимпийских игр 2010, 2018 и 2022 годов. Специалист спринтерских гонок.

Карьера 
В Кубке мира Вайчулис дебютировал в 2008 году, с тех пор в личных гонках не поднимался выше 49-го места и кубковых очков не завоёвывал. Лучшим достижением Вайчулиса в общем итоговом зачёте Кубка Скандинавии является 99-е место в сезоне 2010-11.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял 54-е место в спринте и 18-е место в командном спринте.

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат 21-е место в командном спринте на чемпионате мира 2011 года, а в личных гонках 49-е место в спринте на чемпионате мира 2009 года.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Литвы
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года